Jüdischer Friedhof Düdelsheim steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Düdelsheim)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Düdelsheim)